

Nazwy geograficzne 
Miejscowości w USA:
 Ingram – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Ingram – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kerr
 Ingram – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Ingram (ang. Ingram Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
W Wielkiej Brytanii:
 Ingram – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)

Inne znaczenia
Ingram M10 – amerykański pistolet maszynowy.